Санта-Фе-ди-Гояс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Гойас. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Вермелью. Население составляет 4497 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 160,800 км². Плотность населения — 3,9 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 74.339.716,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 17.260,21 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,714 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс